Municipio de Patton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Patton (condado de Ford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Patton (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.